Gleißenburg bezeichnet:

 Gleißenburg (Blaubeuren), ein Ort im Stadtteil Blaubeuren in Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Gleißenburg (Beiningen), ein Ort im Stadtteil Beiningen in Blaubeuren

 Ruine Gleißenburg, eine Burgruine in Blaubeuren

Siehe auch:
 Gleißburg
 Gleißberg
 Gleißenberg